— в японском языке правила слияния в одну мору некоторых пар «слог-гласная».

Ёон при записи слов хираганой и катаканой образуется парами, состоящими из каны, оканчивающейся на «и» — например, き (ки) — и одной из трёх гласных кан や (я), ゆ (ю) или よ (ё), записанных мелким шрифтом (ゃ, ゅ, ょ). Например, кё: («сегодня») записывается хираганой, как きょう, (КИ-ё-У), при помощи уменьшенной каны よ (ё). В то же время, киё: («умелый») пишется, как きよう (КИ-Ё-У), где кана よ (ё) записывается в обычном размере. Такой вид ёона называется ; другой же, , в современном японском языке не используется. «Тип „ва“» — это добавление к слогам  каны ,  и  для образования слогов «ква», «квэ» и подобных. Для отражения лабиализированного «к» и «г», существовавшего когда-то, в современной орфографии используются только варианты  и .

Большая часть современных слов с применением ёон — китайского происхождения. В древней Японии звуки ёон не использовались.

Примечания 

Фонология японского языка